Roquebrune (Gers)
Roquebrune (Gironde)
ook:
Roquebrune-Cap-Martin,  Alpes-Maritimes
Roquebrune-sur-Argens,  Var